Mathes ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mathes (1908–1972), deutscher Priester und Vereinsgründer
 André Mathes (* 1975), deutscher American-Football-Spieler
 Gabriele Mathes (* 1960), österreichische Filmregisseurin
 Hans Mathes (1944–2013), deutscher Schauspieler
 Heike Schenk-Mathes (* 1961), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Joseph Anton Mathes (1800–1874), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker, MdL Württemberg
 Karin Mathes (* 1955), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Karl Mathes (1907–1978), deutscher Politiker (CSU)
 Linus Mathes (* 1996), deutscher Handballtorwart
 Nikolaus Mathes (1845–1921), deutscher Maler
 Paul Mathes (1871–1923), österreichischer Gynäkologe und Geburtshelfer
 Peter Mathes (* 1940), deutscher Kardiologe
 Reinhold Mathes (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Richard Mathes (1940–2005), deutscher Geistlicher, Philosoph und Hochschullehrer
 Steffen Mathes (1987–2020), deutscher Jazzmusiker
 Uli Mathes (* 1954), deutscher Bildhauer
 Simone Mathes (* 1975), deutsche Hammerwerferin
 Susanne Freyer-Mathes (* 1964), deutsche Filmproduzentin

Siehe auch:
 Matthes
 Mattes